Capillas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Capillas, Mexiko, ort, Guanajuato, San Felipe,

Spanien 

 Capillas (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar